Губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа высшее должностное лицо бывшего субъекта России Таймырского автономного округа.

Последним губернатором округа был Олег Бударгин, 1 января 2007 года Таймырский и Эвеникийский автономные округа стали частью нового субъекта России — Красноярского края.

История

Список губернаторов

Примечания 

Главы администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа